Павлишин Андрій — український журналіст, громадський діяч, історик та перекладач
 Павлишин Василь Степанович — архієпископ.
 Павлишин Володимир Іванович — український вчений-мінералог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
 Павлишин Галина Андріївна (* 1964) — українська вчена в галузі медицини, педіатр, доктор медичних наук, професор.
 Павлишин Іван Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлишин Лука — заступник керівника Північної похідної групи ОУН (1941—1942), обласний командир загонів УНС Дрогобиччини (1942).
 Павлишин Марко Романович — австралійський літературознавець, професор i голова Школи мови, культури та лінгвістики в університеті ім. Монаша в Мельбурні.
 Павлишин Олег Мирославович — український політолог, громадський діяч, голова політичної партії Республіканська платформа.
 Павлишин Олег Йосифович — кандидат історичних наук, відзначений орденом «За заслуги» III ступеня
 Павлишин Олександр Іванович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Павлишин Осип-Лев Іванович — вчитель, вояк УГА, громадсько-політичний діяч.
 Павлишин Павло Яремович (* 1967) — заслужений енергетик України.
 Павлишин Стефанія Стефанівна — український музикознавець, доктор мистецтвознавства; професор Львівської консерваторії.
 Павлишин Юліан — медик, пластовий діяч зі США.
 Павлишин Юрій Іванович (1973—2022) — учасник російсько-української війни, старший солдат Збройних сил України.

Примітки 

Українські прізвища